El apellido Saraceni corresponde a varias personalidades:

Carlo Saraceni, pintor barroco italiano.
Julio Saraceni, guionista y director de cine argentino.